Barnet puede hacer referencia a:

 Barnet, un pueblo en el estado de Vermont (Estados Unidos).
 Barnet, un municipio en el Gran Londres (Inglaterra).
 Barnet, un antiguo distrito urbano en el condado de Hertfordshire (Inglaterra).
 Barnet, una antigua circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

También están:
 varios barrios en el municipio londinense de Barnet:
 Chipping Barnet
 East Barnet
 Friern Barnet
 High Barnet
 New Barnet
 dos estaciones en el mismo municipio:
 High Barnet
 New Barnet
 Barnet and Camden, una circunscripción representada en la Asamblea de Londres.
 Chipping Barnet, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
 East Barnet, un antiguo distrito urbano en el condado de Hertfordshire.